Edward Grabowski (1849–1912) – polski krytyk i historyk literatury powszechnej, pedagog
 Edward Jan Grabowski (ur. 26 października 1892) – oficer piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), komendant Rejonu Uzupełnień Bielsko
 Edward Grabowski (1880–1961) – prawnik, adwokat, publicysta, działacz socjalistyczny i komunistyczny, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (1951–1955)